Дивизион 1 1991/1992 () — 28-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1991/92 на сайте rsssf.com 

1991/1992
Алжир
Алжир
1991 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992